Miejscowości w USA:
 Vesper – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Vesper (ang. Vesper Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
Inne:
 Vesper albo Vesper martini – koktajl alkoholowy
 Vesper - polskie wydawnictwo